Науру:

 Науру — Республіка Науру, острівна держава у Мікронезії.

 Науру — острів у Тихому океані, на якому розташована держава Науру.

 Науру — мікронезійський народ, основне населення острову і держави Науру.

 Науру — мікронезійська мова народу науру.